Галина Ивановна Шегеда (род. ) — украинская советская деятельница, председатель колхоза «40-летие Октября» Млиновского района Ровенской области. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Отец погиб в 1943 году на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1958 году окончила Городищенский сельскохозяйственный техникум Черкасской области, получила специальность агронома.

В 1958—1961 годах — агроном колхоза «Украина» Лысянского района Черкасской области. В 1961 году — агроном колхоза имени Жданова Млиновского района Ровенской области.

В 1961—1981 годах — плановик-экономист, секретарь партийного комитета и заместитель председателя колхоза «40-летие Октября» села Бокийма Млиновского района Ровенской области.

Член КПСС с 1964 года.

Образование высшее. Закончила заочно Житомирский сельскохозяйственный институт.

С июня 1981 года — председатель колхоза «40-летие Октября» села Бокийма Млиновского района Ровенской области.

Потом — на пенсии в селе Бокийма Млиновского района Ровенской области.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 орден «Знак Почета»
 медали

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Одиннадцатый созыв. —  : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1984.
 Депутатским «патроном» Галины Шегеды был Михаил Горбачев

Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Председатели колхозов